Schabanow, Schabanowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Alexejewitsch Schabanow (* 1964), russischer Segler
 Irina Nikolajewna Schabanowa (* 1938), sowjetisch-russische Physikerin, Metallkundlerin und Hochschullehrerin
 Juri Fjodorowitsch Schabanow (1937–2010), sowjetisch-russischer Schachspieler
 Konstantin Georgijewitsch Schabanow (* 1989), russischer Hürdenläufer
 Swjatoslaw Jurjewitsch Schabanow (* 1993), russischer Fußballspieler